Guteborn (baix sòrab: Wudwor) és un municipi de l'estat de Brandenburg a Alemanya. Forma part de l'Amt Ruhland a la regió d'Alta Lusàcia.

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg